У Србији има много фестивала и сајмова. Овде су наведени они најзначајнији. 

Најстарија и најмасовнија културна манифестација у Србији је Вуков сабор. Она се у селу Тршићу код Лознице одржава од 1933. 

Међународни Београдски сајам књига је највећа изложба у југоисточној Европи посвећена промоцији књиге и издаваштва (2007. је учествовало близу 800 издавача из земље и иностранства). 

Београдски летњи фестивал (БЕЛЕФ) има за циљ да продуцира и представи врхунска уметничка остварења из области позоришта, музике, визуелних уметности и других уметничких дисциплина.

Ликовне уметности 
Октобарски салон у Београду је репрезентативна манифестација остварења из области ликовних и примењених уметности. 

По евиденцији министарства културе у Србији делује више од 200 ликовних колонија. Најстарија је основана 1904. у Сићевачкој клисури. Међу њима се данас истичу вајарске колоније Симпозијум Тера у Кикинди (техника теракота) и Мајданпек-Бор (техника бронза).

Популарна музика 
Најпознатији међународни музички фестивал је Егзит (-{Exit}-) који се одржава сваког лета на Петроварадинској тврђави поред Новог Сада.

Главни фестивал етно звука је драгачевски трубачки Сабор у Гучи. Одржава се о верском празнику Велика Госпојина који је некада био велики пазарни дан и прилика за окупљање становника околних села. Временом се претворило у празник трубе и постао место где се одржава смотра трубача и додељује престижна награда „Прва труба Драгачева“. 

Међународни џез фестивали се одржавају у: Београду, Крагујевцу, Ваљеву (YU џез фестивал), Нишу (Нишвил), Косовској Митровици и другим градовима Србије.

Уметничка музика 
Београдске музичке свечаности (БЕМУС), као најстарији и најзначајнији фестивал уметничке музике у Србији, одржавају се сваке године прве половине октобра у Београду. У Новом Саду се одржава сличан музички фестивал - НОМУС. 

Мокрањчеви дани су традиционални фестивал хорске музике у Неготину, док се у Нишу одржава међународни хорски фестивал „Хорске свечаности“.

Позориште и филм 
Београдски интернационални театарски фестивал (БИТЕФ) је фестивал нових тенденција у позоришној уметности. 

Јоакимфест је фестивал најбољих позоришних представа Србије по текстовима домаћих аутора, који се одржава у Крагујевцу, Књажевско-српском театру.
 
ЈоакимИнтерФест је међународни позоришни фестивал малих сцена, који се одржава у Крагујевцу, Књажевско-српском театру.

Стеријино позорје у Новом Саду је фестивал на коме се такмиче представе рађене по текстовима домаћих позоришних писаца. 

На пољу филмске уметности, најеминентнији фестивал је ФЕСТ који се почетком сваке године одржава у Београду. Остали познати филмски фестивали су:
 Фестивал филмског сценарија у Врњачкој Бањи који се одржава од 1977. године, 
 Палићки филмски фестивал,
 Нишки филмски фестивал,
 Филмски фестивал Сопот - СОФЕСТ,
 Кустендорф филм фестивал, 
 фестивал Синема сити у Новом Саду и др.

Сајмови у Србији 
У Србији се сајмови одржавају у сајамском просторима: Београдски сајам, Новосадски сајам и Шумадија сајам у Крагујевцу. Током године се одржи више стотина сајмова из најразличитијих области. За све које то занима корисно је пратити календар сајмова у Србији.

Види још 
 Српски фестивали хране

Референце 

Фестивали у Србији